Микеланђело је италијанско име, које води порекло од хебрејског имена Михаил (сличан Богу), и грчког имена Анђео (гласник). 

Ово име се може односити на личности:
 Микеланђело Буонароти, италијански ренесансни вајар, сликар, архитекта и песник
 Микеланђело Меризи, познатији као Каравађо, италијански барокни сликар
 Микеланђело Антониони, италијански режисер
 Микеланђело Пистолето, италијански савремени уметник

По Микеланђелу Буонаротију названи су:
 Микеланђело (Нинџа корњаче), једна од Нинџа корњачи
 3001 Микеланђело, астероид
 Микеланђело (компјутерски вирус)
 Микеланђело (ТВ филм из 1982)